ALDH18A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 795 амінокислот, а молекулярна маса — 87 302.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, трансфераз, кіназ. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біосинтез амінокислот, біосинтез проліну, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, НАДФ. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Альдегіддегідрогенази
Кінази
Мітохондріальні білки